

Ірвінгтон — місто, штат Кентуккі
 Ірвінгтон — місто, штат Вірджинія
 Ірвінгтон — селище, штат Іллінойс
 Ірвінгтон — селище, штат Нью-Джерсі
 Ірвінгтон — селище, штат Нью-Йорк
 Ірвінгтон — переписна місцевість, штат Айова